Das Mädchen am Ende der Straße steht für:

 Das Mädchen am Ende der Straße (Roman), Roman von Laird Koenig (1974)
 Das Mädchen am Ende der Straße (Film), kanadisch-US-amerikanisch-französischer Film von Nicolas Gessner (1976)